Кра може да се односи на:

 Кра (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Кра (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот
 Кра сир Ресуз, насељено место у Француској, у департману Ен